Сартен (значения) — топоним и фамилия:

Топоним 
 Сартен — город и коммуна во Франции, на Корсике.
 Сартен — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.
 Сартен — округ во Франции, один из округов в регионе Корсика.

Фамилия 
 Сартен, Джон (1808—1897) — американский художник и гравер.
 Сартен, Уильям (1843—1924) — американский художник, сын Джона Сартена.
 Сартен, Эмили (1841—1927) — американская художница и гравер, дочь Джона Сартена.

См. также 
 Сарте
 Сартене-Валинко
 Сартеано